Dacrydium är ett släkte av musslor. Dacrydium ingår i familjen blåmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Blåmusslor
Dacrydium